Tourismo steht für:
 Mercedes-Benz Tourismo, Reisebusmodell der Marke Mercedes-Benz
 MBM Tourismo, Automodell der Marke MBM

Siehe auch:
 Turismo (Begriffsklärung)